Bezirksgericht steht für:

 Bezirksgericht (Österreich)
 Bezirksgericht (Schweiz)
 einen Teil der Ordentlichen Gerichtsbarkeit in Luxemburg
historisch:
 Bezirksgericht (Bayern), im Königreich Bayern
 Bezirksgericht (DDR)
 Bezirksgericht (Großherzogtum Hessen)
 Im Königreich Sachsen bestanden zwischen 1855 und 1879 Bezirksgerichte als Mittelinstanzen, siehe Gerichte im Königreich Sachsen
 kurzfristig bestanden in Berlin 1945 Bezirksgerichte, siehe Gerichtsorganisation in Berlin
sowie in Übertragung:
 District court (Australien)
 Käräjäoikeus in Finnland
 Bezirksgericht (Hongkong) (englisch District court, chinesisch 區域法院, 地方法院)
 An Chúirt Dúiche (englisch District Court) in Irland
 Apygardos teismas in Litauen
 Rechtbank, früher Arrondissementsrechtbank in den Niederlanden
 Tingrett in Norwegen
 Gerichte der ersten Instanz in Polen, siehe Gerichtsorganisation in Polen
 Tingsrätt in Schweden
 Okresní soud in Tschechien
 United States District Court in den Vereinigten Staaten